Trester steht für:

 Trester (Pressrückstände), der beim Pressen von Obst, Gemüse oder Pflanzenbestandteilen oder bei der Kaffeebereitung in Espressomaschinen übrig bleibende Rückstand
 Weintraubentrester, speziell der beim Pressen von Weintrauben übrig bleibende Rückstand
 Tresterbrand, ein daraus gewonnener Schnaps

Siehe auch: